A competição individual do aparelho fita do Campeonato Mundial de Ginástica Rítmica de 2009 teve sua fase classificatória disputadas nos dias 9 e 10 de setembro, e a final no dia 10 de setembro. A prova foi vencida pela russa Evgenia Kanaeva.

Medalhistas

Resultados

Fase classificatória 
Esses são os resultados da fase classificatória. No total 127 ginasta disputaram a fase classificatória, onde as oito mais bem classificadas se classificaram para final. A russa Daria Kondakova (4ª) não avançou para final pois cada país pode levar no máximo duas ginastas por prova para final, assim a bielorrussa Liubou Charkashyna (9ª) avançou para final.

Final 
Esses são os resultados da final.

Referências 

Campeonato Mundial de Ginástica Rítmica de 2009